(mort en 1126) est duc de Bavière de 1120 à 1126.
  (mort en 1419 ou 1420) est duc de Silésie (Brzeg, Lubin, Chojnów, Oława) de 1399 à 1419 ou 1420.
  (mort en 1467), dit « l'Ancien », est duc de Silésie (Żagań, Głogów, Lubin, etc.) de 1397 à 1467.
  (1531-1577) est comte de Waldeck-Wildungen en 1577.
  (1711-1780) est comte de .

  est le nom donné par les Jacobites au prétendant Henri Stuart (1725-1807).

Voir aussi